Étiennette ou Stéphanie de Naplouse est une femme croisée qui fut dame de Naplouse et mariée successivement à Guy de Milly, puis à Baudouin de Rama. Elle est probablement la fille de , un des chefs de la croisade de 1096.

Biographie 
Les Lignages d'Outremer la nomment « Estefenie qui fut de Flandre » sans plus de détails sur son origine. Elle est probablement la fille Stephanie de , dit de Jerusalem, un des chefs de la croisade de 1096. Dans ce cas, elle tenait sans doute son prenom de sa grand-mere Etiennette de Bourgogne.

Ces mêmes lignages d'Outremer mentionnent un certain « sire Paien » comme l'oncle de « mesire Phelippe de Naples … Henri le Bufle, et … Gui » et précise qu'il était « boutillier et seignor de Naples ». Étiennette étant la mère de Philippe, seigneur de Naplouse et d'Henri Bubalus, il faut voir en ce Payen un frère d'Etiennette. Malgré cette mention de bouteiller, ce Payen ne doit pas être confondu avec Payen le Bouteiller.

Elle épouse en premières noces Baudouin de Rama († 1138) seigneur de Rama et donne naissance à :
 Rénier , seigneur de Rama ;
 Helvis, femme de Barisan d'Ibelin.

Pour une raison inconnue, elle se sépare de Baudouin de Rama. Aucun document contemporain ne mentionne la séparation, mais une charte du  nomme « Philippi…Neapolitani, Guidonis Francigene, Henrici Bubali » comme les oncles d'« Hugo de Hybelino et…fratris sui Balduini… », ce qui confirme l'identification entre l'épouse de Baudouin de Rama et l'épouse de Guy de Milly.

Elle se remarie avec Guy de Milly († 1126), lequel succède à son beau-frère à la tête de la seigneurie de Naplouse. Ils ont pour enfants :
 Philippe, seigneur de Naplouse, puis d'Outre-Jourdain et enfin Maître de l'Ordre du Temple ;
 Henri le Buffle, seigneur d'Arabia-Petra.

Généalogie

Sources 
 Barber, Malcolm (2003) "The career of Philip of Nablus in the kingdom of Jerusalem," in The Experience of Crusading, vol. 2: Defining the Crusader Kingdom, eds. Peter Edbury and Jonathan Phillips, Cambridge University Press, 2003.

Références 

Etiennette de Naplouse
Étiennette de Naplouse